Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 

 53e régiment d'artillerie
 53e régiment d'infanterie
 53e régiment d'infanterie coloniale
 53e régiment d'infanterie territoriale
 53e régiment de transmissions

  d'infanterie ( d'infanterie westphalien)

Homonymie d'unités militaires